

Muziek 
 Streets (band), een Brits-Amerikaanse rockband rond Kansas-zanger Steve Walsh
 The Streets, het pseudoniem van de Britse rapper Mike Skinner, en tevens de naam van diens hiphopgroep

 Streets..., een album uit 1975 van de Britse folkzanger en gitarist Ralph McTell
 Streets (verzamelalbum), een verzamelalbum uit 1977 met nummers van diverse Britse punkgroepen
 Streets: A Rock Opera, een rockopera-album uit 1991 van de Amerikaanse heavymetalband Savatage, vaak kortweg met Streets aangeduid
 Streets (Avenged Sevenfold), een nummer uit 2001 van de Amerikaanse heavymetalband Avenged Sevenfold
 The Streets (nummer), een nummer uit 2002 van de Amerikaanse rapper WC, met Snoop Dogg en Nate Dogg
 Streets (Kensington), een nummer uit 2014 van de Nederlandse rockband Kensington

Film 
 The Streets (1984), een televisiefilm uit 1984 van regisseur Gary Sherman
 Streets (1990), een Amerikaanse film uit 1990 met Christina Applegate, geregisseerd door Katt Shea
 Streets (2011), een Amerikaanse film uit 2011 met Nafessa Williams, geregisseerd door Jamal Hill